Björn Järnsidas ätt, även kallad Munsöätten, är en kungaätt som skall ha avlöst Ynglingaätten i Sverige, enligt ett genealogiskt tillägg till Hervarar saga. De flesta av dessa kungar är inte historiskt belagda i någon mera samtida källa, varför de räknas som svenska sagokungar. Tillägget är antikvariskt snarare än litterärt, men anses ändå inte tillförlitligt i frånvaro av separata källor. 

Som ättens stamfader räknas därvid Björn Järnsida, som enligt 1600-talshistorikern Johan Peringskiöld skulle ligga begravd i Björnshögen på Munsö, varför ätten ibland kallats Munsöätten.

Den förste kungen av ätten som är historiskt belagd är Erik Segersäll. För tiden före honom förekommer även andra namn på kungar än de som tas upp i Hervararsagan, varför mycken möda har lagts på att harmonisera källorna. En förklaring man då åberopat är skicket med samregenter och att källorna inte skulle ha bekymrat sig med att förklara detaljerna. Dagens forskare ser i stället detta som ett tecken på genealogins otillförlitlighet, då exempelvis Vita Anskarii står sig betydligt bättre inför källkritisk granskning. Försök har gjorts att harmonisera de båda källorna, främst genom att identifiera Björn på Håga och Anund Uppsale med Björn och Anund, två personer som förekommer i vitan. För att undvika att ge tolkningsföreträde till en enskild källa använder historiker ofta namn som Erik Segersälls ätt eller Gamla kungaätten när de talar om Erik Segersäll och hans ättlingar.

Kronologi
För de tidiga kungarna finns vissa kronologiska hållpunkter: Björn Järnsida bör enligt andra källor ha varit verksam på 860-talet. Enligt Hervararsagan skall dock dennes sonsonson Erik Anundsson ha varit samtida med Harald Hårfager, som föddes ca 850. Erik Anundsson sägs också vara farfar till Erik Segersäll, som blev svensk kung under senare delen av 900-talet (det sägs också att Harald avled under dennes livstid).

Om man accepterar identifikationen med Ansgars kung Björn får man dessutom ytterligare problem: denne bör ha dött flera år innan Ansgars andra besök på Birka år 852, och då skulle Erik Anundsson och Björn Eriksson tillsammans ha regerat i drygt 120 år.

Kungar av ätten enligt Hervarsagan
Randver
Sigurd Ring
Björn Järnsida
Erik Björnsson kanske samregerande med Refil 
Erik Refilsson
Anund Uppsale
Björn på Håga 
Erik Anundsson 
Björn Eriksson
Olof Björnsson, samregent med och bror till Erik Segersäll
Erik Segersäll, samregent (970-975) med och bror till Olof Björnsson
Olof Skötkonung, son till Erik Segersäll
Anund Jakob, son till Olof Skötkonung
Emund den gamle, son till Olof Skötkonung

Därefter fortsätter kungatalen fram till Filip Halstensson.

Antavla 
Antavla enligt Hervarar saga.

Se även
Erik Segersälls ätt

Noter 

Sverige under vikingatiden
Svenska sagokungar
Sveriges regenter